Оле-кха — сино-тибетский язык, на котором говорят около 500 человек, живущих в Бутане, а точнее в дзонгхагах Вангди-Пходранг и Тронгса.

Ареал и численность 
На Чёрных горах на данном языке говорят как минимум в 6 деревнях. Согласно справочнику Ethnologue, на оле-кха говорят в следующих регионах Бутана: 

 Тронгса: 3 анклава к западу от реки ;
 Вангди-Пходранг: деревни Адха, Джангджи, Рукха, Тхрамзур и Ванлинг. 

Диалекты языка также разделены Чёрными горами.

История 
Язык не был известен человечеству до 1990 года, и в настоящее время он находится под серьёзной угрозой исчезновения. Первоначально предполагалось, что оле-кха относится в восточно-бодским языкам. Нидерландский лингвист Жорж ван Дрим описывает оле-кха, как остаток исконного населения Черных гор до экспансии на юг древних восточных бодских племён.

Недавно, лингвист Гвендолин Хислоп (2016), согласившись с ван Дримом, предположил, что оле-кха является изолированной ветвью сино-тибетской семьи, на которую сильно повлияли восточно-бодские языки.

Примечания 

Сино-тибетские языки 
Языки Бутана